De Rally van Argentinië 1986, formeel 6º Marlboro Rally Argentina, was de 6e editie van de rally van Argentinië en de achtste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 155e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Buenos Aires en de finish in Córdoba.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië